Tara et Cal est le treizième et dernier tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le  en France. À sa sortie, il était présenté comme le premier tome d'un nouveau cycle mais, à la suite d'une réorientation éditoriale en 2016, il a été intégré dans le premier cycle.

Résumé 

Tara est enceinte de jumeaux et privée de magie. L'Impératrice est inquiète parce que les paons pourpres aux cents yeux d'or, emblèmes d'Omois, ont disparu. Simultanément, des centaures disparaissent. Lisbeth demande à Cal d'enquêter sur les centaures avec l'aide de Fafnir et Sylver, et à Tara sur les paons avec Robin, Sanhexia et Selenba. Leurs enquêtes avancent mais Tara, en essayant de récupérer sa magie sur l'île des roses noires, est enlevée, tout comme Selenba. Cal va devoir se montrer extrêmement malin et rusé pour réussir à délivrer la femme qu'il aime, ainsi que ses enfants.

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2015
Tara Duncan